Лас Бланкас има више значења:

 Лас Бланкас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бланкас, Каретонес де Серитос (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Бланкас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Бланкас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Бланкас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Бланкас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Бланкас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Бланкас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Бланкас, Пало Гордо (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику